Honorio Pueyrredón – argentyński prawnik, profesor, dyplomata i polityk
 Juan Martín de Pueyrredón – argentyński generał i polityk
 Prilidiano Pueyrredón – argentyński malarz, architekt i inżynier
 Pueyrredón – stacja metra w Buenos Aires